Schlafaugen bezeichnet

 Schlafaugen (Fahrzeug), unterschiedliche Scheinwerfer im Fahrzeugbereich
 Schlafaugen (Puppen), von dem Puppenhersteller Franz Schmidt erfundene bewegliche Augen vor allem für Porzellankopfpuppen, siehe auch Franz Schmidt & Co.